Der Ausdruck Dukla Prag bezeichnet

 einen Sportverein TJ Dukla Praha
 einen Fußballklub FK Dukla Prag
 einen Handballklub Dukla Prag (Handball)
 einen Basketballklub BK VTJ Dukla Prag
 ein Radsportteam ASC Dukla Praha